Les Dents du tigre peut désigner :
 Les Dents du tigre, film américain de 1919 ;
 Les Dents du tigre, roman de Maurice Leblanc (1920) ;
 Les Dents du tigre, roman d'Henri Vernes (1958) ;
 Les Dents du tigre, roman de Tom Clancy (2004).